Ramphoprion är ett släkte av ringmaskar. Ramphoprion ingår i familjen Ramphoprionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Ramphoprion